Die Football League Second Division 1964/65 war die 62. Saison der Football League Second Division als zweithöchste englische Fußballliga. Sie begann am 22. August 1964 und endete am 28. April 1965.

Zweitligameister wurde Newcastle United und daneben stieg auch das zweitplatzierte Northampton Town in die Football League First Division auf. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der folgenden Zweitligasaison 1965/66 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Erstligisten Wolverhampton Wanderers und Birmingham City die Plätze ein. Aus der Second Division in die Football League Third Division absteigen mussten Swindon Town und Swansea Town. Anstelle der beiden Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1965/66 der Third-Division-Gewinner Carlisle United und der Drittligavizemeister Bristol City die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Weblinks 
 England 1964-65 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

Fußballsaison 1964/65
1964